Oque d'El Rei (plaats), plaats in Sao Tomé en Principe.
 Desportivo de Oque d'El Rei, voetbalclub uit deze plaats.